Geiss steht für:

 Schweizer Schreibweise für Geiß, die Hausziege
 Geiss, Bauerndorf in der Gemeinde Menznau, Kanton Luzern, Schweiz
 Geis (Mythologie), Motiv in der inselkeltischen Literatur

Geiss ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Geiss (* 1964), deutscher Schauspieler
 Arthur Geiss (1903–1982), deutscher Motorradrennfahrer
 Bjarne Geiss (* 1997), deutscher Badmintonspieler
 Carmen Geiss (* 1965), deutsche Sängerin und Fernsehdarstellerin, Ehefrau von Robert Geiss
 Geiss Haejm (eig. Helmut Josef Geiss, * 1951), deutscher Liedermacher und Schriftsteller
 Imanuel Geiss (1931–2012), deutscher Historiker
 Isabelle Geiss (* 1998), deutsche Schauspielerin
 Johann Conrad Geiss (1771–1846), deutscher Eisenkunstgießer und Eisengussfabrikant, siehe Conrad Geiß
 Johannes Geiss (1926–2020), deutsch-schweizerischer Physiker
 Maria Geiss-Wittmann (* 1934), deutsche Politikerin (CSU)
 Michel Geiss, französischer Toningenieur und Keyboarder

 Peter Geiss (* 1971), deutscher Historiker, Geschichtsdidaktiker und Hochschullehrer
 Robert Geiss (* 1964), deutscher Unternehmer und Fernsehdarsteller

Siehe auch:
 Gais
 Geis
 Geiß